Il singolare del Keio Challenger 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Takao Suzuki era il detentore del titolo.

Matteo Viola ha battuto in finale Mirza Bašić 7–6(7–3), 6–3.

Teste di serie

 Tatsuma Itō (secondo turno)
 Rajeev Ram (quarti di finale)
 Yūichi Sugita (semifinali)
 Matteo Viola (Campione)

  Hiroki Moriya (quarti di finale)
  Chen Ti (primo turno)
  Jamie Baker (secondo turno)
  Brydan Klein (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Keio Challenger 2012